Льоса () — испанская фамилия. Известные носители:

 Льоса, Клаудиа (род. 1976) — перуанский кинорежиссёр и сценарист.
 Льоса, Луис (род. 1951) — перуанский кинорежиссёр и кинопродюсер.

Составные фамилии